Манхабалаго-и-Ортигоса-де-Риоальмар (, до 2013 года — Манхабалаго) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Занимает площадь 17,01 км². Население — 21 человек (на 2021 год).

География 
Расстояние по автодорогам до центра провинции, города Авила, составляет около 38,5 км на восток. Граничит с муниципалитетами Уртумпаскуаль (с запада), Гальегос-де-Собринос и Муньико (с севера), Вальдекаса (с востока) и Сан-Хуан-дель-Ольмо (с юга).

Муниципалитет состоит из двух частей (населённых пунктов) — Манхабалаго и Ортигоса-де-Риоальмар.

История 
6 июня 2013 года муниципалитет получил современное название, до этого назывался просто Манхабалаго.

Достопримечательности 
 Церковь святого Михаила в Манхабалаго
 Церковь святого Андрея в Ортигосе-де-Риоальмар

Население 

1 января 2018 года здесь проживало 27 человек (18 мужчин и 9 женщин), все родились в Испании.
Из них в части Манхабалаго проживало 12 человек (9 мужчин и 3 женщины), в части Ортигоса-де-Риоальмар — 15 человек (9 мужчин и 6 женщин).

Экономика 
В 2001 году в муниципалитете проживало 64 человека, из них 10 работающих (в том числе 1 медицинский работник, 2 помощника по уходу и 1 прочий работник персональной сферы обслуживания, 2 продавца, 2 самозанятых в животноводстве, 1 рабочий по металлу и 1 уборщик), 2 студента, учащихся в другой провинции и 1 школьник старше 15 лет.
Среди работающих 3 работали в своём муниципалитете, 2 — в той же провинции, 5 — в другой провинции.

Кроме того, здесь проживало 6 пенсионеров по вдовству и сиротству, 26 — по старости и 19 домохозяев.

Политика 
Выборы муниципального совета проходят раз в четыре года; проходят кандидаты, получившие наибольшее количество голосов избирателей.

До 1995 года выбиралось пять членов муниципального совета, с 1995 года — только глава, с 2011 года — три члена муниципального совета.

С 2019 года главой муниципалитета является Фернандо Себайос Мартин (партия «»), до этого с 2007 года им был Хосе Мария Эрнандес Эрнандес.

Галерея

Примечания

Комментарии

Источники 

Муниципалитеты Авилы